Петър (Петре) Филипов (Филипович), наричан Га̀рката, Гарчето и Теладур, е български дърворезбар и иконописец от рода Филипови, един от най-видните представители на Дебърската художествена школа. Според Асен Василиев Петър Филипов „е надарен с рядък усет към пластика и е създал изискани и високохудожествени резби“.

Биография 
Филипов е роден в 80-те години на XVIII век в мияшкото село Гари в Мала река. От родното си място носи и двата си прякора Гарката и Гарчето, а другият Теладур, произхожда от италианската дума за резбар intagliatore.

Един от основните източници за биографията на Гарката е писмо на Йоаким Груев до Васил Стоянов от 1885 година:

Резбата на Гарката смесва рококо, барок, ампир и ренесанс и се отличава със стилизация на растителни, животински и човешки фигури и се предполага, че може би той е учил при италиански майстори. Преди да се отдаде на резбарството Гарката се занимава с образопис и затова се подписва и Зограф Петър.

Първоначално Петър Филипов работи в Солунско, Света гора и Сярско. Предполага се, че едни от първите му работи са иконостасите в църквите на манастирите „Света Богородица Икосифиниса“ и „Свети Йоан Предтеча“ (1802 – 1803) край Сяр.

Първата му датирана работа е иконостасът в Лесновския манастир от 1811 – 1814 г. – сведения за нея има в Лесновския поменик:

Петър Филипов и брат му Марко Филипов са спомоществуватели на книгата на Йоаким Кърчовски „Различна поучителна наставления“, издадена в 1819 година.

За известно време следите на Гарката се губят, след което тайфата му изработва иконостаса на църквата „Свети Спас“ в Скопие, завършен в 1825 година. На иконостаса е оставил портрети на себе си и на помощниците си. Майсторите са изобразени пред работната маса с длета в ръка, а под образите им стои надпис:

Гарката ръководи строителството и декорацията на конаците на Хавзи паша Скопски в скопското село Бардовци.

Творба на Гарката е големият кръст и всички резбарски украси над иконостаса в малката църква „Свети Георги“ в Призрен (1829). В Призрен прави и скулптрирани тавани в беговите къщи. Над скулптрираната греда (космитис) в църквата има подпис:

Работата в Призрен явно не е била много, тъй като са платени само 500 гроша.

Следващото дело на Петър Филипов е иконостасът на църквата „Свети Никола“ в Крушево, който Гарката изработва със своя зет Димитър Станишев, но който изгаря при опожаряване на града по време на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година. Крушевският иконостас се датира от Асен Василиев в 1829 – 1835 година, а от Радослав Груич в 40-те години.

След завършването на скопската църква „Света Богородица“ в 1835 година, вероятно на следващата 1836 г. Гарката и Димитър Станишев изработват красив иконостас, чиято долна част до лозницата е от мрамор, а нагоре е от резбовано орехово дърво. Иконостасът е унищожен при пожар в църквата след съюзническа бомбардировка на 5 срещу 6 април 1944 година. Скоро след скопския иконостас Гарката изрязва и владишкия трон в прилепската църква „Свето Благовещение“.

На Гарката се приписва и неустановен иконостас в Струмица или Струмишко, работен с Димитър Станишев и участие в изработката на царски двери от Мелник (1803).

Гарката е автор и на уникалния иконостас в Бигорския манастир „Свети Йоан Предтеча“. Заедно със свои помощници той изработва иконостаса, както и владишкия трон и игуменския стол в манастира в продължение на повече от пет години – от 1830 до 1835 година. Според Асен Василиев бигорският иконостас е рязан между 1800 и 1807 година.

Гарката заедно с Димитър Станишев и Антон Станишев под ръководството на Атанас Теладур участва в изрязването на големия иконостас в главната църква на Рилския манастир „Рождество Богородично“. От 20 декември 1836 до 6 декември 1837 година на Атанас Теладур са платени 1668 гроша за 139 надници и още 320 гроша „нему їкрамїе и на чирако мȢ“, а следващата сметка е „615 на Петре калфата мȢ гюнд 123“, тоест 615 гроша за 123 надници.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Рилски манастир
Родени в Гари
Починали в Крушево
Филипови Гарчани